Peștera Liliecilor se poate referi la:

 Peștera Liliecilor (Vâlcea)
 Peștera Liliecilor (Rucăr-Bran)
 Peștera Liliecilor din Cheile Carașului
 Peștera Gura Dobrogei, cunoscută și ca Peștera Liliecilor